NGC 5724 (другие обозначения — MCG 8-27-16, PGC 52360) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5724
Волопас (созвездие)